Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom d'USS Doyle : 
 l', un destroyer de la classe Gleaves lancé en 1942 et vendu pour démolition en 1972 ;
 l', un destroyer d'escorte de la classe John C. Butler lancé en 1944 et coulé comme cible en 1967 ;
 l', une frégate lance-missiles de la classe Oliver Hazard Perry lancée en 1982 et retirée du service en 2011.

Doyle